Лас Паилас има више значења:

 Лас Паилас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Паилас (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Паилас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Паилас (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику